Кисели — многозначный термин.

Дворянский род 
 Кисели — русско-польский дворянский род герба Кисель.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Кисели — деревня в Барановичском районе.

Витебская область 
 Кисели — деревня в Кохановичском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.
 Кисели — упразднённая деревня в Освейском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.
 Кисели — деревня в Городокском районе.
 Кисели — деревня в Толочинском районе.
 Кисели — деревня в Чашникском районе .

Гродненская область 
 Кисели — деревня в Островецком районе.
 Кисели — деревня в Слонимском районе.
 Кисели — деревня в Щучинском районе

Минская область 
 Кисели — деревня в Воложинском районе.
 Кисели — посёлок в Копыльском районе.
 Кисели — деревня в Минском районе.

Могилёвская область 
 Кисели — деревня в Костюковичском районе.

Россия

Калужская область 
 Кисели — деревня в Спас-Деменском районе.

Кировская область 
 Кисели — деревня в Слободском районе.
 Кисели — деревня в Шабалинском районе.

Нижегородская область 
 Кисели — деревня в Шарангском районе.

Пермский край 
 Кисели — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Кисели — деревня в Бежаницком районе.
 Кисели — деревня в Невельском районе.
 Кисели — деревня в Островском районе.
 Кисели — деревня в Псковском районе.
 Кисели — деревня в Пустошкинском районе.

Смоленская область 
 Кисели — деревня в Краснинском районе.

Удмуртия 
 Кисели — деревня в Красногорском районе.

Украина 
 Кисели — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Кисели — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

Прочее 
 Кисели — системы искусственных пещер-каменоломен в Подмосковье.

См. также 
 Кисель (значения)